Möbius of Moebius kan refereren aan:

 August Ferdinand Möbius - (1790–1868) een Duits wiskundige en theoretisch astronoom.
 Möbius (krater) - een maankrater naar hem vernoemd
 Paul Julius Möbius - (1853-1907), een Duits neuroloog
Syndroom van Möbius - een neurologische aandoening naar hem vernoemd

 Karl August Möbius - een Duitse zoöloog
 Dieter Moebius, Duits krautrock/experimenteel musicus van Cluster en Harmonia.
 Jean Giraud - (1938-2012) striptekenaar onder het pseudoniem Moebius

 Möbiusband - een topologische structuur
 Moebius - twee afleveringen van de Amerikaanse televisieserie Stargate SG-1
 Möbius (2013), een Frans/Belgisch/Luxemburgse film uit 2013 
 Möbiustorens, twee kantoortorens in Brussel
 Moebius, een beeld van Wim Reus
 Möbius (achtbaan), een duellerende achtbaan waarbij de trein in een ander station eindigt dan dat het begon.